Dálnice A17 se nachází ve více státech:

Dálnice A17 (Austrálie)
Dálnice A17 (Belgie)
Dálnice A17 (Itálie)
Dálnice A17 (Německo)
Dálnice A17 (Nizozemsko)